Джозеф Уильям (Джо) Фрейзер (; , , Южная Каролина, США — , Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион 1964 года. Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (версия WBC, 1970—1973; версия WBA, 1970—1973). Победил десять бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Многими авторитетными спортивными изданиями признан одним из величайших боксёров всех времён. Отличался незаурядной выносливостью — известный тренер Анджело Данди называл его за это «энерджайзером в боксёрских трусах».

Фрейзер также является одним из прототипов персонажа Рокки Бальбоа из серии фильмов «Рокки». Считается, что своеобразный стиль и техника ведения боя, которые использовал Джо Фрейзер, в дальнейшем повлияли на становление многих талантливых боксёров-тяжеловесов, таких как Дэвид Туа и Майк Тайсон.

Любительская карьера 
До 1965 года выступал среди любителей, а в 1964 году на Олимпиаде в Токио 20-летний Джо выиграл золото в супертяжёлой весовой категории, победив в полуфинале советского боксёра Вадима Емельянова, а в финале — немца Ханса Хубера со счётом 3:2.

Профессиональная карьера 
Профессионалом стал в августе 1965 года.

В сентябре 1966 года раздельным решением судей победил Оскара Бонавену. Фрейзер дважды побывал в нокдауне во втором раунде.

В июле 1967 года в четвёртом раунде нокаутировал Джорджа Чувало.

В декабре 1968 года состоялся второй бой между Фрейзером и Оскаром Бонавеной. На этот раз Фрейзер победил единогласным решением судей.

В сентябре 1969 года в седьмом раунде техническим нокаутом победил Джерри Квари. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

В феврале 1970 года состоялся бой между Фрейзером и чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA Джимми Эллисом. На кону также стоял вакантный титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. Фрейзер нокаутировал чемпиона в пятом раунде.

В ноябре состоялся бой между Фрейзером, владеющим в тот момент титулом абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, и абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Бобом Фостером. Фрейзер нокаутировал противника во втором раунде.

В марте 1971 года Фрейзер вышел на ринг против бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Мохаммеда Али. Впервые в истории тяжёлого веса в чемпионском бою встретились два небитых чемпиона — один бывший, другой действующий. Фрейзер обладал хорошей скоростью и смог противостоять Али. В пятнадцатом раунде он отправил в красивый нокдаун бывшего чемпиона (третий в карьере Али). Али впервые проиграл. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

В январе 1972 года в четвёртом раунде нокаутировал Терри Дэниелса.

В мае он в пятом раунде нокаутировал Рона Стэндлера.

В январе 1973 года состоялся бой между двумя непобеждёнными боксёрами — Фрейзером и Джорджем Форманом. Фрейзер трижды побывал в нокдауне в первом раунде, и трижды во втором. Форман победил техническим нокаутом во втором раунде. Поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

В июле победил по очкам Джо Багнера.

В январе 1974 года состоялся второй бой Фрейзера против Мохаммеда Али. Бой состоял из двенадцати раундов. По итогам боя единогласным решением судей победу присудили Мохаммеду Али. Многим решение судей показалось спорным.

В июне состоялся второй бой между Фрейзером и Джерри Квари. Фрейзер нокаутировал противника в пятом раунде.

В марте 1975 года состоялся второй бой между Фрейзером и Джимми Эллисом. Фрейзер нокаутировал противника в девятом раунде.

Первого октября состоялся третий бой между Фрейзером и Мохаммедом Али. Бой проходил при невероятной жаре — более 30 градусов. Это был упорная и агрессивная схватка с интригой до самого конца: Али и Фрейзер устроили настоящий мордобой. С первого по пятый раунд преимущество было за Али, с шестого по одиннадцатый Фрэйзер «избивал» Али, после очередного раунда Али сказал: «Я, кажется, умираю». После четырнадцатого раунда тренер Фрейзера остановил поединок — Фрейзер, будучи с 1965 года слепым на левый глаз, практически не видел правым (тренер показал три пальца и попросил их сосчитать, Фрейзер ответил «один»). В то же время в своем углу Али просил снять перчатки («я очень устал, снимите с меня перчатки») и, по версии его врача, на пятнадцатый раунд выйти бы не смог. После окончания боя Мохаммед встал и упал без сознания в своём углу. В чью пользу закончился бы бой, если б судья не остановил его, остаётся вопросом.
После этого боя Али назвал Фрейзера лучшим боксером после себя и сказал, что он его очень сильно недооценивал. Поединок получил название «Триллер в Маниле (Trilla in Manila)» и статус «бой года» по версии журнала «Ринг».

В июне 1976 года состоялся второй бой между Фрейзером и Джорджем Форманом. Фрейзер проиграл нокаутом в пятом раунде. После этого боя он не выходил на ринг пять лет.

В декабре 1981 года вернулся в бокс. Он вышел на ринг против малоизвестного Флойда Каммингса. В начале боя доминировал Фрейзер, но к концу боя он начал сильно уставать, и последние раунды боя прошли при небольшом преимуществе Каммингса. По итогам десяти раундов судьи дали спорную ничью. Часть экспертов посчитала, что Каммингс победил. После этого боя Фрейзер ушёл из бокса.

Актерская карьера 
Фрейзер появлялся в роли актёра в некоторых фильмах. Сыграл самого себя в эпизоде фильма «Рокки» (1976) в сцене представления боксёров перед боем. В 1994 году снялся в фильме «Обитель ангелов».

Семья 
Жена — Флоренция Фрейзер. Дети:
 Уитта Джо-Нетта Фрейзер,
 Наташа Фрейзер,
 Маркус Фрейзер,
 Марвис Фрейзер — боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. В 1983 году победил Джо Багнера, которого Джо Фрейзер также победил в 1973 году.
  — боксёр-профессионал, чемпионка мира в полутяжёлом весе. В 2001 году потерпела поражение в бою с Лейлой Али, дочерью Мухаммеда Али. Промоутеры активно продвигали этот бой как четвёртое противостояние Али — Фрейзер.
 Джо Фрейзер-младший (он же Гектор Фрейзер) — также был профессиональным боксёром.

Смерть 
В 2011 году Джо Фрейзеру диагностировали рак печени в одной из последних стадий. Об этом печальном известии публике сообщил менеджер «Дымящегося Джо» Лесли Вульф.

7 ноября 2011 года Джо Фрейзер скончался в хосписе Филадельфии.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 
 Джо ФРЭЗЕР: «МОЕЙ ПЕРВОЙ ГРУШЕЙ БЫЛ МЕШОК С КУКУРУЗОЙ» (начало)
 Джо ФРЭЗЕР: «МОЕЙ ПЕРВОЙ ГРУШЕЙ БЫЛ МЕШОК С КУКУРУЗОЙ» (окончание)
 Джо Фрезер: Непростивший (09.11.2011) 
 Джо Фрейзер. Дымящийся Джо 

Боксёры США
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года
Умершие от рака печени
Члены Международного зала боксёрской славы
Абсолютные чемпионы мира по боксу